David Brown peut désigner :
 David Brown (1800-?), un pionnier américain ;
 David Brown (1887-1970), un joueur écossais de football ;
 David Brown (1904-1993), un entrepreneur anglais, connu pour avoir donné ses initiales DB aux automobiles Aston Martin ;
 David Brown (1909-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 David Brown (?-1930), un joueur de golf écossais ;
 David Brown (1916-2010), un producteur américain ;
 David Brown (1928-2004), un rameur d'aviron américain ;
 David Brown (1950-2000), un bassiste américain (Santana) ;
 David McDowell Brown (1956-2003), un astronaute américain ;
 David Brown, un joueur de hockey sur glace ;
 David Brown (1984-), un animateur radio et scène, un magicien, un batteur et un comédien voix-off en publicité.

Voir aussi 
 David Brown Limited, un constructeur britannique de tracteur